Darren Archibald (né le  à Newmarket, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2011-2012. Il évolue avec les Comets d'Utica dans la Ligue américaine de hockey.

Le  il est échangé par les Canucks de Vancouver en compagnie de du gardien Anders Nilsson aux Sénateurs d'Ottawa en retour de Mike McKenna, Tom Pyatt et un choix de  tour au repêchage de 2019 .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || Spirit de Stouffville || OPJHL ||49 ||21 ||27 ||48 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Colts de Barrie || LHO ||68 ||25 ||24 ||49 ||35 ||5 ||4 ||3 ||7 ||2
|-
|2009-2010 || Colts de Barrie || LHO ||57 ||26 ||33 ||59 ||62 ||16 ||5 ||5 ||10 ||16
|-
|2010-2011 || Colts de Barrie || LHO ||24 ||18 ||12 ||30 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || IceDogs de Niagara || LHO ||37 ||23 ||13 ||36 ||30 ||14 ||10 ||4 ||14 ||6
|-
|2011-2012 || Wolves de Chicago || LAH ||20 ||1 ||0 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||49 ||14 ||31 ||45 ||59 ||14 ||2 ||4 ||6 ||21
|-
|2012-2013 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||18 ||6 ||7 ||13 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Wolves de Chicago || LAH ||55 ||12 ||10 ||22 ||47 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Comets d'Utica || LAH ||59 ||10 ||12 ||22 ||102 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Canucks de Vancouver || LNH ||16 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || Comets d'Utica || LAH || 70 || 14 || 10 || 24 || 107 || 6 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2015-2016 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 6 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Comets d'Utica || LAH || 51 || 10 || 9 || 19 || 96 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Comets d'Utica || LAH || 76 || 23 || 24 || 47 || 58 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2017-2018 || Comets d'Utica || LAH || 25 ||7  ||9 || 16 || 15 || - ||- ||- ||- || -
|-
| 2017-2018 || Canucks de Vancouver || LNH || 27|| 4 || 5 || 9 || 14 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2018-2019 || Canucks de Vancouver || LNH || 9|| 1 || 1 || 2 || 12 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2018-2019 || Comets d'Utica || LAH || 23|| 11 || 5 || 16 || 19 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 3||0 ||0|| 0|| 0||- ||- || -|| -||-  
|-
| 2018-2019 || Senators de Belleville || LAH || 28||8|| 9|| 17|| 26||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2019-2020 || Marlies de Toronto || LAH || 34|| 7 || 5 || 12 || 11 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2019-2020 || Senators de Belleville || LAH || 9|| 4 || 4 || 8 || 2 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2020-2021||  Capitals de Vienne || ICEHL || 15 || 2 || 14 || 16 || 2 || 10 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 2021-2022||  Grizzlys Wolfsbourg || DEL  ||  || 

|55 ||6 ||8 ||14 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1990
Naissance à Newmarket (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des IceDogs de Niagara
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Vienna Capitals
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams